Chamaepsila är ett släkte av tvåvingar. Chamaepsila ingår i familjen rotflugor. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Rotflugor
Chamaepsila